Тро́їцький прову́лок — назва вулиць у населених пунктах країн колишньої Російської імперії. Зазвичай свою назву отримувала через те, що на цьому провулку знаходилась Троїцька церква.

 Троїцький провулок — вулиця в Горлівці.
 Золотоноша:
 1-й Троїцький провулок
 2-й Троїцький провулок
 Троїцький провулок — колишня назва вулиці Чкалова у Кременчуці 
 Троїцький провулок — вулиця в Полтаві.
 Троїцький провулок — вулиця в Харкові

Див. також 
 Троїцька вулиця

Джерела і примітки 

Провулки